Brackett House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brackett House (Newton, Massachusetts), NRHP-Nr. 86001777
 Brackett House (Reading, Massachusetts), NRHP-Nr. 84002515
 Brackett House (New Hampshire), NRHP-Nr. 83004013